Madère peut désigner :
 Madère, un archipel du Portugal dans l'océan Atlantique et constituant une région autonome ;
 l'île de Madère, l'île principale de l'archipel et région autonome de Madère ;
 le Madère, un vin portugais produit à Madère ;
 la racine madère, un légume-racine de la Guadeloupe.